Горно-Врановци () — село в Республике Македония, входит в общину Чашка в Вардарском регионе страны, в историко-географической области Грохот (Гроот).

Село Горно-Врановци расположено в речной долине в горном массиве Мокра, в 32 км к западу от административного центра Вардарского региона — города Велес, село ближайшее к городу из окрестных сёл. Высота над уровнем моря — 587 м.

История 
В XIX веке село было мусульманским населённым пунктом в Османской империи, 1873 году в  изданной в 1878 году в Константинополе упоминается о 576 помаках-торбешах населявших село. В 1900 году здесь проживало 1900 жителей, все — болгары-мусульмане.

29 октября 1944 года в Горно-Врановцах был издан первый номер старейшей газеты в Републике Македония — «Нова Македония», который считается первым печатным документом на литературном македонском языке.

В 1950-е годы помаки, которые проживали в селе, переселились в Измир (Турция), на их место поселились албанцы из Косова.

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии